Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

201e régiment d'infanterie
201e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires